Costanzo Gazzera (1778-1859), archéologue italien ;
 Pietro Gazzera (1879-1953), homme politique italien ;
 Romano Gazzera (1906-1985), peintre italien.

Voir aussi
 Ben Gazzara (1930-2012), acteur, réalisateur et scénariste américain.